Het tennistoernooi Roland Garros werd in 2020 bij de mannen voor de 119e keer gehouden. Zij speelden in het dubbelspel van dinsdag 29 september tot en met zaterdag 10 oktober.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (website)
 Toernooischema Roland Garros (PDF)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2020